Fiorella Mannoia – cantante italiana
 Fiorella Mannoia – album dell'omonima cantante del 1983
 Fiorella Mannoia – album dell'omonima cantante del 1984
 Fiorella Mannoia – album dell'omonima cantante del 1986